Patronymum či z něj vzešlé příjmení Danielsson nebo Danielson (Danielův syn) nosí více různých osobností:

 Alx Danielsson (* 1981), švédský automobilový závodník
 Anders Danielsson (1784–1839) – švédský politik
 Bengt Danielsson (1921–1997) – švédský etnograf, muzejník, cestovatel a spisovatel
 Björn Danielsson (* 1977) – švédský sportovec, lední hokejista a trenér
 Bryan Danielson (* 1981) – americký wrestler
 Einar Daníelsson (* 1970) – švédský sportovec, fotbalista
 Ernst Danielson (1866–1907) – švédský vynálezce a inženýr, průkopník na poli elektrotechniky
 Helgi Daníelsson (* 1981) – islandský sportovec, fotbalista
 Inge Danielsson (* 1941) – švédská sportovkyně, fotbalistka
 Jan-Ake Danielsson – švédský sportovec, lední hokejista
 Jonny Danielsson (* 1964) – švédský sportovec, atlet, bratr Svena Erica
 Jon Danielsson (* 1963) – islandský ekonom a pedagog
 Gary Danielson (* 1951) – americký fotbalista
 Gösta Danielsson (1912–1978) – švédský šachista
 Gumundur Daníelsson (1910–1990) – islandský básník, spisovatel a pedagog
 Gustav Danielsson (* 1975) – švédský filmař, kameraman
 Christer Danielson – hudební skladatel
 Christian Danielsson (* 1966) – švédský fotograf
 Kikki Danielsson (* 1952) – švédská zpěvačka
 Lars Danielsson (* 1958) – švédský jazzový kontrabasista, skladatel a producent
 Magnus Danielson – švédský sportovec, fotbalista
 Maria Danielsson (* 1981) – švédský sportovec, snowboardista
 Nicklas Danielsson (* 1984) – švédský sportovec, hokejista
 Olof August Danielsson (1852–1933) – švédský archeolog a etruskolog
 Palle Danielsson (* 1946) – švédský hudebník, jazzový kontrabasista
 Peter Danielsson (* 1974) – švédský politik
 Staffan Danielsson (* 1947) – švédský politik
 Stig Danielsson (* 1920) – švédský sportovec, atlet
 Sven-Eric Danielsson (* 1960) – švédský sportovec, lyžař-běžec, bratr Johnyho
 Tage Danielsson (1928–1985) – švédský herec, spisovatel, scenárista a režisér
 Thomas Danielsson – švédský automobilový závodník
 Tom Danielson (* 1978) – americký sportovec, silniční cyklista
 Uno Danielsson – švédský sportovec, házenkář

Jiný význam 
lidská sídla
 Danielson (Connecticut)

Podobná příjmení 
 Denílson
 Donelson
 Danielsan
 Danielsen

Švédská příjmení